Vilanija je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Umaga, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 178 stanovnika te 58 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 260 stanovnika.

U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naseljima Petrovija i Umag. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji